Utterharu kan syfta på följande platser:

Finland 

 Utterharu, Korpo, Åboland, 
 Utterharu, Nagu, Åboland,

Se även
Utterharun

Robotskapade Finlandförgreningar